Preusmjeri Nacrt:Northrop YF-23